Sven Strömberg kan syfta på:

 Sven Strömberg (jurist) (1905–1982), justitieråd
 Sven Strömberg (programledare) (född 1941)
 Sven Strömberg (redaktionschef) (1911–1986), tidningsman och friidrottare
 Sven Strömberg (tandläkare)  (1892–1971), tandläkare och målare
 Sven Strömberg (orgelbyggare), orgelbyggare